Джевад Карахасан (, 25 января 1953, Дувно) — боснийский писатель.

Биография и творчество 
Учился в университете в Сараево, защитил в Загребе диссертацию о творчестве Мирослава Крлежи. Преподавал драматургию в Сараевском университете, в 1993 переехал из осаждённого города в Зальцбург. C 1995 связан с австрийским обществом музыки и театра ARBOS. Пьесы Карахасана поставлены в театрах Австрии, ФРГ, Боснии и Герцеговины, Чехии, Украины, США, Сингапура и др. стран, его книги переведены на многие языки Европы.

Публикации 
 Kazalište i kritika (1980)
 Kraljevske legende (1980)
 Kralju ipak ne sviđa se gluma (1983, драма)
 Strašno je vani (1984, драма)
 O jeziku i strahu (1987)
 Model u dramaturgiji (1988)
 Istočni diwan/ Восточный диван (1989, роман)
 Misionari (1989, пьесы)
 Stidna žitija (1989, роман)
 Stid nedjeljom (1991)
 Kuća za umorne (1993)
 Dnevnik selidbe (1993)
 Šahrijarov prsten/ Перстень Шахрияра (1996, роман)
 Sara i Serafina (1999)
 Knjiga vrtova/ Книга садов (2002, эссе)
 Noćno vijeće (2005)
 Izvjestaji iz tamnog vilajeta (2007)

Сводные издания 
 Sabrana djela (2007)

Признание 
Европейская премия Шарля Вейонна за эссеистику (1994), премия Бруно Крайского за политическую книгу (1995), Лейпцигская книжная премия за вклад в европейское взаимопонимание (2004), Премия Виленицы (2010) и др. награды.

Примечания

Ссылки 
 (англ.)
 В Журнальном зале

Писатели Боснии и Герцеговины
Драматурги Боснии и Герцеговины
Эссеисты Боснии и Герцеговины
Эссеисты по алфавиту
Академики Академии наук и искусств Боснии и Герцеговины
Члены Немецкой академии языка и поэзии
Почётные доктора Базельского университета